Buchenwald kan syfta på:

 Buchenwald – ett koncentrationsläger nordväst om Weimar i Thüringen
 Buchenwald-barnen – en grupp på omkring  överlevande barn
 Buchenwaldrättegången – en rättegång mot personer som verkat i koncentrationslägret Buchenwald
 Buchenwald (musikalbum) – ett musikalbum från 1981